Llista de masies i altres construccions relacionades del Pla de l'Estany ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Pla de l'Estany

Pla Estany
 Llista